В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Катрін Танв'є 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Сільвія Ганіка (1-ше коло)
  Гана Мандлікова (2-ге коло)
  Андреа Темешварі (чвертьфінал)

 Джо Дьюрі (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Ева Пфафф (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix